Инносент () — фамилия. Представители:
 Инносент, Бонке (род. 1996) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Инносент, Ннамди (род. 1980) — нигерийский пауэрлифтер-паралимпиец. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2016.